Высоково — название населённых пунктов в России:

Владимирская область 
 Высоково — деревня в Александровском районе
 Высоково — деревня в Вязниковском районе
 Высоково — деревня в Камешковском районе
 Высоково — деревня в Ковровском районе
 Высоково — деревня в Меленковском районе
 Высоково — деревня в Селивановском районе
 Высоково — деревня в Судогодском районе

Вологодская область 
 Высоково — деревня в Бабаевском районе
 Высоково — деревня в Вологодском районе
 Высоково — деревня в Грязовецком районе
 Высоково — деревня в Междуреченском районе
 Высоково — деревня в Сямженском районе
 Высоково — деревня в Шекснинском районе
 Высоково — деревня в Череповецком районе
 Высоково — деревня в Шекснинском районе

Ивановская область 
 Высоково — деревня в Верхнеландеховском районе
 Высоково — деревня в Ивановском районе
 Высоково — деревня в Кинешемском районе
 Высоково — деревня в Комсомольском районе
 Высоково — деревня в Лежневском районе
 Высоково — деревня в Лухском районе
 Высоково — деревня в Савинском районе
 Высоково — деревня в Тейковском районе
 Высоково — деревня в Фурмановском районе
 Высоково — деревня в Шуйском районе, Китовское сельское поселение
 Высоково — деревня в Шуйском районе, Остаповское сельское поселение
 Высоково — деревня в Шуйском районе, Перемиловское сельское поселение

Калужская область 
 Высоково — деревня в Боровском районе

Кировская область 
 Высоково — деревня в Арбажском районе
 Высоково — деревня в Белохолуницком районе
 Высоково — деревня в Верхошижемском районе
 Высоково — деревня в Зуевском районе 
 Высоково — деревня в Орловском районе
 Высоково — деревня в Юрьянском районе
 Высоково — село в Яранском районе
 Высоково — деревня в Яранском районе

Костромская область 
 Высоково — деревня в Антроповском районе, Котельниковское сельское поселение
 Высоково — деревня в Антроповском районе, Курновское сельское поселение
 Высоково — деревня в Буйском районе
 Высоково — деревня в Вохомском районе
 Высоково — деревня в Красносельском районе
 Высоково — деревня в Макарьевском районе 
 Высоково — упразднённая деревня в Октябрьском районе
 Высоково — деревня в Шарьинском районе

Республика Марий Эл 
 Высоково — деревня в Горномарийском районе

Московская область 
 Высоково — деревня в Волоколамском районе, относится к сельскому поселению Теряевское
 Высоково — деревня в Волоколамском районе, относится к городскому поселению Сычёво
 Высоково — деревня в Дмитровском районе
 Высоково — деревня в Истринском районе 
 Высоково — деревня в Клинском районе 
 Высоково — деревня в городском округе Мытищи
 Высоково — деревня в Орехово-Зуевском районе
 Высоково — деревня в Рузском районе
 Высоково — деревня в Сергиево-Посадском районе
 Высоково — деревня в Чеховском районе
 Высоково — деревня в Шатурском районе
 Высоково — деревня в городском округе Шаховская

Нижегородская область 
 Высоково — деревня в Ардатовском районе
 Высоково — деревня в Богородском районе
 Высоково — деревня в городском округе Бор, в составе Краснослободского сельсовета
 Высоково — деревня в городском округе Бор, в составе Линдовского сельсовета
 Высоково — село в Бутурлинском районе
 Высоково — деревня в Вачском районе
 Высоково — деревня в Городецком районе, в составе Ковригинского сельсовета
 Высоково — деревня в Городецком районе, в составе Смиркинского сельсовета
 Высоково — деревня в Ковернинском районе
 Высоково — деревня в Кстовском районе
 Высоково — деревня в Сокольском районе
 Высоково — деревня в Спасском районе

Новгородская область 
 Высоково — деревня в Любытинском районе
 Высоково — деревня в Пестовском районе
 Высоково — деревня в Шимском районе

Псковская область 
 Высоково — деревня в Островском районе
 Высоково — деревня в Плюсском районе

Рязанская область 
 Высоково — деревня в Касимовском районе

Смоленская область 
 Высоково — деревня в Новодугинском районе
 Высоково — деревня в Рославльском районе

Тверская область 
 Высоково — деревня в Бежецком районе
 Высоково — деревня в Калязинском районе
 Высоково — деревня в Кашинском районе
 Высоково — деревня в Кимрском районе
 Высоково — деревня в Конаковском районе, относится к Завидовскому сельскому поселению
 Высоково — село в Конаковском районе, относится к Ручьёвскому сельскому поселению
 Высоково — деревня в Конаковском районе, относится к Юрьево-Девичьевскому сельскому поселению
 Высоково — деревня в Молоковском районе
 Высоково — деревня в Рамешковском районе
 Высоково — деревня в Ржевском районе
 Высоково — деревня в Селижаровском районе

Ярославская область 
 Высоково — деревня в Большесельском районе
 Высоково — село в Борисоглебском районе
 Высоково — деревня в Брейтовском районе
 Высоково — деревня в Даниловском районе (Середское сельское поселение, Зименковский сельский округ)
 Высоково — деревня в Даниловском районе (Середское сельское поселение, Середской сельский округ, ОКТМО 78615470391)
 Высоково — деревня в Даниловском районе (Середское сельское поселение, Середской сельский округ, ОКТМО 78615470394)
 Высоково — деревня в Любимском районе
 Высоково — деревня в Мышкинском районе
 Высоково — деревня в Некоузском районе
 Высоково — деревня в Некрасовском районе (сельское поселение Бурмакино, Бурмакинский сельский округ)
 Высоково — деревня в Некрасовском районе (сельское поселение Бурмакино, Высоковский сельский округ)
 Высоково — деревня в Некрасовском районе (сельское поселение Красный Профинтерн, Аббакумцевский сельский округ)
 Высоково — деревня в Некрасовском районе (сельское поселение Красный Профинтерн, Вятский сельский округ)
 Высоково — деревня в Первомайском районе (Кукобойское сельское поселение)
 Высоково — деревня в Первомайском районе (Пречистенское сельское поселение)
 Высоково — деревня в Переславском районе
 Высоково — деревня в Пошехонском районе
 Высоково — деревня в Ростовском районе
 Высоково — деревня в Рыбинском районе
 Высоково — деревня в Угличском районе (Головинское сельское поселение)
 Высоково — деревня в Угличском районе (Ильинское сельское поселение)
 Высоково — деревня в Угличском районе (Слободское сельское поселение, Покровский сельский округ)
 Высоково — деревня в Угличском районе (Слободское сельское поселение, Слободской сельский округ)

См. также 
 
 
 
 Высоково-2